Перл-энд-Хермес () — небольшой необитаемый атолл в Тихом океане. Расположен в Северо-Западных островах Гавайского архипелага примерно в 2000 км от Гонолулу. Административно входит в состав штата Гавайи. Гавайское название — Холоикауауа (Holoikauaua).

География 

Атолл имеет овальную форму. Острова окаймлены коралловым рифом. Окаймляющие рифы атолла имеют длину около 69 км и открыты на запад. Атолл состоит из семи маленьких островков (или моту), площадь которых всего 0,36 км². Ближайшие острова — Мидуэй (к западу) и остров Лисянского (к юго-востоку).

Список островов 

Перл-энд-Хермес является частью памятника природы Папаханаумокуакеа ().

История 
Атолл был открыт 26 апреля 1822 года, когда два британских судна «Перл» и «Хермес» наскочили на риф. В 1854 году остров был аннексирован гавайским королём Камеамеа IV. В течение очень длительного времени Перл-энд-Хермес нисколько не интересовал гавайцев и американцев, пока в 1927 году капитан Уильям Грейг Андерсон () в лагуне острова не обнаружил большое количество жемчужниц. Однако уже в 1929 году добыча жемчуга была объявлена незаконной.

Примечания 

Острова Гавайев